Crola ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Concordia Crola (1809–1878), deutsche Malerin, siehe Elise und Georg Heinrich Crola
 Georg Heinrich Crola (1804–1879), deutscher Maler, siehe Elise und Georg Heinrich Crola
 Hugo Crola (1841–1910), deutscher Maler und Zeichenlehrer 
 Reto Crola, Schweizer Schlagzeuger, siehe Requiem (Band)